Кравцовы:

 Кравцовы — кубанский казачий дворянский род.
 Кравцовы — оренбургский казачий дворянский род.

См. также 
 Кравцов